Ирина Владимировна Коляденко (; ) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы 2021 года, призёр чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2020 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020.

Биография 
На международных соревнованиях выступает с 2017 года. Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи 2018 года и среди спортсменов младше 23х лет.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 65 кг, Ирина вышла в финал, где уступила спортсменке из России Инне Тражуковой и завоевала серебряную медаль турнира.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 65 кг Ирина в схватке за бронзовую медаль поборола спортсменку из Румынии и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 62 кг, украинская спортсменка завоевала золотую медаль и впервые в карьере стала чемпионкой континента.

Награды 
 Орден «Орден княгини Ольги» III степени (16 августа 2021) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в  городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионки Европы по женской борьбе